Plusieurs basiliques sont nommées basilique Saint-François-Xavier en référence à saint François Xavier :
 la basilique Saint-François-Xavier de Dyersville aux États-Unis ;
 la  au château fort de Javier en Espagne ;
 la basilique Saint-François-Xavier de Vincennes aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 

~
FrançoisXavier